K-Town steht für:
 K-Town, Abkürzung für Koreatowns
 K-Town, Spitzname Kaiserslauterns, siehe Kaiserslautern#Amerikaner in und um Kaiserslautern

Abkürzung